SPK, Collectif socialiste de patients
 SPK, groupe musical.